Eixón puede referirse a:
Eixón (La Coruña), lugar de la parroquia de Dormeá, en el municipio de Boimorto.
Eixón (Puebla del Brollón), parroquia del municipio de A Pobra do Brollón.